Die Internationale Sport-Korrespondenz (ISK) ist eine Presseagentur im Bereich des Sportjournalismus mit Sitz in Holzgerlingen.

Sie wurde 1945 von Kurt Dobbratz gegründet und wird seither von ihm geleitet. Am 8. Oktober 1945 erschien der erste Sportdienst mit Presseinformationen. Der Sitz war zunächst in Leinfelden. Im Jahr 1947 initiierte die Agentur die erste Wahl zum Sportler des Jahres in Deutschland. Seitdem organisiert sie die Umfrage unter den Sportjournalisten für diese Auszeichnung.  Ab Mitte der 1950er Jahre wurden die IMK-Motor-Informationen herausgegeben. Neben dem Nachrichtendienst führt die ISK Pressearbeit für Verbände, Veranstalter und Sportler durch.

Weblinks 
 ISK ist 65 Sportler des Jahres, abgerufen am 21. Dezember 2015.

Nachrichtenagentur (Deutschland)
Gegründet 1945
Unternehmen (Landkreis Böblingen)
Medienunternehmen (Baden-Württemberg)
Sportjournalismus (Deutschland)
Holzgerlingen
Sport (Landkreis Böblingen)
Medien (Landkreis Böblingen)